Negrea ist der Familienname folgender Personen:

Gheorghe Negrea (1934–2001), rumänischer Boxer
Marțian Negrea (1893–1973), rumänischer Komponist

Negrea ist der Name folgender Orte:

 Negrea (Galați), Dorf im Kreis Galați (Rumänien)
 Negrea (Hîncești), Gemeinde im Rajon Hîncești (Republik Moldau)

Negrea ist der Name folgender Gewässer:

 Negrea (Schnelle Kreisch), rechter Zufluss der Schnellen Kreisch im Kreis Cluj (Rumänien)